Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kal“ beginnt.

Kal 



 Kal, Miraç (* 1987), türkischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Kal, So-won (* 2006), südkoreanische Schauspielerin